

Wydarzenia 

 Plateje poddały się Sparcie w czasie II wojny peloponeskiej

Urodzili się 
 Archytas z Tarentu (gr. Αρχύτας) (zm. 347 p.n.e.) – grecki filozof, matematyk, astronom, polityk i strateg.

Zmarli 
 Anaksagoras, filozof grecki (data sporna lub przybliżona)